Уикстид () — английская фамилия. Известные носители:

 Уикстид, Филипп (1844—1927) — английский экономист, литературный критик и теолог.
 Уикстид, Чарльз (1847—1931) — британский инженер и меценат.